Партия прав граждан (; до апреля 2014 г. — Партия прав граждан ЗЕМАНОВЦЫ (SPOZ)) — левоцентристская политическая партия в Чехии, центральной фигурой в которой является известный чешский политик, бывший премьер-министр и действующий президент Чехии Милош Земан.

Партия оформилась в конце 2009 года после одобрения этого шага гражданским движением Друзья Милоша Земана и после выхода нескольких бывших министров правительства Милоша Земана, которое было у власти в 1998—2002, из Чешской социал-демократической партии. Земан критиковал руководство партии и лично её лидера Иржи Пароубека, а также конфликтовал со многими из них. В частности, ещё в 2005 году Земан издал книгу «Как я ошибался в политике», в которой в резких выражениях критиковал в том числе и своих однопартийцев.

6 марта 2010 года состоялись выборы лидера партии, которым по итогам безальтернативного голосования стал Земан; его заместителями стали Владимир Гениг и Радек Аугустин. В партии также активно участвовали четверо бывших министров в правительстве Милоша Земана — Мирослав Грегр, Ян Фенцль, Эдуард Земан и Яромир Шлинг. По предвыборным опросам, незадолго до выборов 28-29 мая 2010 года поддержка партии находилась на грани пятипроцентного барьера, необходимого для обеспечения представительства в Палате депутатов. Однако на самих выборах партия получила 226 527 (4,33 %) голосов и не смогла преодолеть пятипроцентный барьер.

Партия выступает за введение элементов прямой демократии, за повышение косвенных налогов на товары класса люкс, за стабилизацию пенсионной системы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт партии 

Политические партии Чехии
Левоцентристские партии